Уи́нстед — фамилия, а также названия населённых пунктов.

Люди 
Уи́нстед () — фамилия.
 Уинстэд, Мэри Элизабет (род. 1984) — американская актриса.

Места в США 
Уи́нстед () — название.
 Уинстед (город, Миннесота) — город в округе Мак-Лауд, штат Миннесота, США.
 Уинстед (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Мак-Лауд, штат Миннесота, США.